De Six Nations Cup 2018 is een dartstoernooi georganiseerd door de England Darts Organisation (EDO), uitgevoerd onder auspiciën van de British Darts Organisation (BDO). Het toernooi werd gehouden van 22 juni 2018 tot en met 24 juni 2018 in de Bunn Leisure in Selsey, West Sussex, Engeland.

Six Nations-opstellingen

Mannen

Vrouwen

Groepsfase vrouwen
vrijdag 22 juni 2018
Groep 1
  -  3-6
  -  7-2
  -  1-8

Groep 2
  -  8-1
  -  2-7
  -  4-5

Groepsfase mannen
zaterdag 23 juni 2018
Groep 1
  -  10-13
  -  13-11
  -  3-13

Groep 2
  -  13-7
  -  13-3
  -  8-13

Knock-out vrouwen en mannen
zondag 25 juni 2018
 5e / 6e plaats
  -  5-3 (vrouwen)
  -  13-9 (mannen)
 halve finale
  -  5-4 (vrouwen)
  -  5-1 (vrouwen)
  -  13-12 (mannen)
  -  12-13 (mannen)
 finale
  -  4-5 (vrouwen)
  -  11-13 (mannen)

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Laatste 16 tot finale

Externe link
Six Nations Cup

Six Nations Cup
Dartswedstrijd in Engeland
Sport in South East England
West Sussex